The 8 Deadly Sins est le troisième album de Quentin Mosimann, essentiellement electro. Sa sortie est prévue pour le .

Le premier single de cet album s'intitule Hello, en featuring avec la chanteuse Amanda Wilson.

Liste des chansons 
 Superbia
 Luxuria
 Hello (Ira Version)
 Gula
 Invidia
 Avaritia
 Acedia
 Stella Academiae
 Hello (feat. Amanda Wilson)
 Psyké Underground
 Mr Boogie
 I Drum U
 Pogo Pogo

Notes et références 

Album musical sorti en 2013